Pakietowiec () – morfologiczna forma bakterii, w której komórki (ziarenkowce) układają się w skupiska podobne do sześcianów.

Morfologia bakterii